Kanton Versailles-Nord
 Kanton Versailles-Nord-Ouest
 Kanton Versailles-Sud